Інтегральна мікросхема
 Інформаційна система
 ІС — радянський магістральний пасажирський паровоз.
 ІС — танк.